La Saint-Valentin (Chapel of Love), quatorzième épisode de la saison 2 de 21 Jump Street diffusé en 1988 ;
 La Saint Valentin (Kelso's career), dix-huitième épisode de la saison 4 de That '70s Show diffusé en 2002 ;
 La Saint Valentin (My Funny Valentine), seizième épisode de la saison 1 d'Everwood diffusé en 2003 ;
 La Saint Valentin (A Scooby-Doo Valentine), troisième épisode de la saison 3 de Quoi d'neuf Scooby-Doo ? diffusé en 2005 ;
 La Saint-Valentin (Valentine's Day), seizième épisode de la saison 2 de The Office diffusé en 2006 ;
 La Saint-Valentin, titre québécois du film américain Valentine's Day de Garry Marshall sorti en 2010 ;
 La Saint-Valentin (Loves Me, Loves Me Not), quinzième épisode de la saison 1 de Championnes à tout prix diffusé en 2010 ;
 La Saint-Valentin (Valentine's Day), quatrième épisode de la saison 3 de H2O diffusé en 2011 ;
 La Saint-Valentin (Valentine's Day II), quatorzième épisode de la saison 2 de The Middle diffusé en 2011 ;
 La Saint-Valentin (Valentine's Day), treizième épisode de la saison 2 de Superstore diffusé en 2017 ;
 La Saint-Valentin (Valentine's Day), troisième épisode de la saison 4 de 13 Reasons Why diffusé en 2020.

Voir aussi